Isle of Man kan syfta på:

Indien 
2 Isle of Man (ö i Indien), Andamanerna och Nikobarerna,

Isle of Man 
3 Isle of Man, ö och politisk enhet,

Kanada 
4 Isle of Man, Ontario, ö, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar